Джана́шия или Джана́шиа () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Джанашиа, Баграт Петрович (1900—1978) — лингвист-абхазовед, кандидат филологических наук.
 Джанашия, Давид Теймуразович (род. 1972) — грузинский футболист.
 Джанашия, Заза Зурабович (род. 1976) — грузинский футболист и тренер.
 Джанашиа, Николоз (1931—1982) — грузинский историк.
 Джанашиа, Симон Николаевич (1900—1947) — грузинский историк.